Termenul de (stea)Pitică se poate referi:

În astronomie:
 Stea subpitică
 Stea (subpitică B)
 Stea pitică
 Pitică albastră
 Pitică portocalie
 Pitică roșie
 Pitică galbenă 
 Pitică albă
 Pitică neagră